Arsov (mazedonisch) bzw. Arsow (bulgarisch), in kyrillischer Schrift: Арсов, ist der Familienname von:

 Ljupčo Arsov (1910–1986), jugoslawischer Politiker
 Tschawdar Arsow (* 1986), bulgarischer Naturbahnrodler